Sankt Vith - uma cidade e um município germanófono da Bélgica localizado no distrito de Verviers.
Batalha de St. Vith - um confronto ocorrido dentro da batalha na floresta das Ardenas.
Desambiguação